Söderledskyrkan kan  avse:

Söderledskyrkan, Norrköping – Söderledskyrkan i Borgs församling i Vilbergen i Norrköping
Söderledskyrkan, Stockholm – Söderledskyrkan i Farsta församling i Hökarängen i Stockholms kommun